Set – składane (mixowane) piosenki tworzące jeden nowy utwór
 Set – bóg egipski
 Set – imię 
 Set – jeden z synów Adama
 set – gra karciana
 set – partia gry w siatkówkę, siatkówkę plażową, tenisa
 Seth – zespół deathmetalowy z Francji
 SET – protokół transakcji elektronicznych
 Seth Warner – oficer Armii Kontynentalnej 
 Set – album zespołu Thompson Twins
 set - polecenie systemu operacyjnego DOS, pozwalające do wyświetlania środowiskowych zmiennych

Zobacz też:
 Seth